Micro puede referirse a:
 Micro (prefijo) (µ), indica un factor de 10-6 en el Sistema Internacional.
 Micro, acortamiento de micrófono.
 Micro, forma de referirse al autobús en algunos países hispanoamericanos.
 Micro, forma de referirse al autocar en Argentina.
 Micro (novela), de Michael Crichton, publicada de manera póstuma en 2011.
 Micro (Carolina del Norte), pueblo del condado de Johnston en el estado estadounidense de Carolina del Norte.

Enlaces externos 

Prefijos del Sistema Internacional